Svart kan syfta på:

 Svart – en färg
 Svart (hudfärg) – i vardagligt tal de med mörkare hudfärg
 Svart (släkt) – dels en svensk adelsätt, dels ett ofrälse efternamn
 Svart marknad – ekonomi utanför statlig kontroll
 Svartarbete –  arbete mot betalning, som inte omfattar skatt eller sociala avgifter

Personer
 Peder Svart (–1562), en biskop som var Gustav Vasas krönikör
Sven Jacobsson Svart, borgmästare